Jan Fontijn (1936), een Nederlands neerlandicus en literatuurwetenschapper
 Nouchka Fontijn (1987), een Nederlands bokser

Zie ook 
 Fontein (doorverwijspagina)